Nedam Autobus Onderneming (NAO), voormalig streekvervoerbedrijf uit Roermond
 Noorder Autodienst Onderneming (NAO), voormalig streekvervoerbedrijf uit Roermond
 Nederlandse Accreditatie Organisatie (NAO), Nederlandse organisatie die accreditaties in het hoger onderwijs verleent en nieuwe opleidingen toetst
 Noord-Atlantische Oscillatie (NAO), periodieke weersfluctuatie boven het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan

 Nao (robot), een mensachtige robot
 Nao (zangeres), een Britse zangeres

Voornaam 
 Nao Hibino, een Japanse tennisspeelster
 Nao Kodaira, een Japanse langebaanschaatsster